 
Panagía, en , est une île inhabitée située à  au large de l'île de Paxos, dans le dème du même nom, district régional de Corfou, en Grèce.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Île inhabitée en Grèce
Corfou